Matti est un prénom finlandais porté par plusieurs personnalités :
 Matti Aikio
 Matti Breschel
 Matti Geschonneck
 Matti Hautamäki
 Matti Helminen
 Matti Järvinen
 Matti Keinonen Trophy
 Matti Nykänen
 Matti Pellonpää
 Matti Pietikäinen
 Matti Raivio
 Matti Rantanen
 Matti Salminen
 Matti Vanhanen
 

Prénom finlandais
Prénom masculin